grabie – narzędzie rolnicze
 Grabie – polski herb szlachecki
 Marek Grabie – polski satyryk i aktor kabaretowy

Lokalizacje w Polsce 

 Grabie – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski 
 Grabie – wieś w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Żychlin 
 Grabie – wieś w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Łapanów 
 Grabie – wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina 
 Grabie – wieś w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Wieliczka 
 Grabie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Grabie – wieś w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Łubniany 
 Grabie – część wsi Bartniki w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska
 Grabie – część wsi Piotrówka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Grabie - dawna kolonia robotnicza w Siemianowicach Śląskich

Inne 
 Grabie – dawna gromada w powiecie bocheńskim w województwie krakowskim

Zobacz też 
 Grab
 Grabie Polskie
 Stare Grabie
 Nowe Grabie
 Grabie (Teodorówka)